Pacini je lahko:

 Alfredo Pacini, italijanski rimskokatoliški duhovnik (1888–1967),
 Filippo Pacini, italijanski anatom (1812–1883). Posthumno so mu priznali odkritje povzročitelja kolere.
 Giovanni Pacini, italijanski operni skladatelj (1796–1867).